Barra Bonita puede referirse a:

Barra Bonita (Santa Catarina) — municipio del estado brasileño de Santa Catarina;
Barra Bonita (São Paulo) — municipio del estado brasileño de São Paulo;
Barra Bonita (Misiones) - localidad de la provincia argentina de Misiones.